Митний кодекс України — чинний кодекс з 2012 року, що визначає засади організації та здійснення митної справи в Україні, регулює економічні, організаційні, правові, кадрові та соціальні аспекти діяльності органів митниці України.

Чинний Митний кодекс України був прийнятий 13 березня 2012 року за № 4495-VI

Див. також 

 Митний кодекс України (2002)

Посилання 
 Митний кодекс України  // 
МИТНИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ  //
 Митний кодекс України на сайті Верховної Ради України 

митне право
Кодекси України
Березень 2012
2012 у праві